Шампионска лига 1992/93 е 1-вото издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 38-ото от началото. Преди това турнирът се е наричал Купа на европейските шампиони. Финалът се играе на 26 май 1993 г. в Олимпиащадион в Мюнхен.

В състезанието за пръв път участва рекордният брой от 36 клубни отбора, тъй като след разпада на Съвесткия съюз и Югославия броят на участващите страни, които могат да изпращат своя шампион, се увеличава. По този начин шампионите от трите балтийски страни Естония, Латвия и Литва, от Словения и Украйна правят своето дебютно участие в надпреварата. С Макаби Тел Авив за първи път участва и отбор от Израел в европейски клубен турнир, след като страната става пълноправен член на УЕФА през 1991 г. (преди това е само асоцииран член). Също и шампионът на Ферьорските острови дебютира в турнира. Ето защо за разлика от предната година се налага провеждането на квалификационни кръгове. След фазата на директни елиминации се достига, както и в предния сезон, до две групи с четири отбора, чиито победители стигат до финала.

Малко след като спечелва Шампионската лига, Олимпик Марсилия – и основно президента на клуба Бернар Тапи – е обвинен в манипулиране на срещи. Особено очевиден случай е срещата от първенството на Франция срещу Валансиен, който марсилци печелят с 1:0 и преди който Тапи е доказано заплатил подкуп. Следователно се предполага, че Тапи е осигурил предварителното спечелване на титлата, за да може отборът да се подготви по-спокойно за финала на Лигата. Аферата довежда до отнемането на титлата от страна на френската федерация, но не и до анулиране на резултатите от Шампионската лига, тъй като въпросната среща не може да се определи като „манипулирана“. Също така Олимпик Марсилия е изхвърлен във втора френска лига, а мястото му в евротурнирите за следващия сезон остава незаето.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят на 19 август, а реваншите са на 2 септември 1992 г.

Първи кръг 
Срещите се играят на 16 и 30 септември 1992 г.

1 В реванша, завършил 4:1 за Лийдс и с който Щутгарт би се класирал напред, е направена неправомерна за времето си смяна в отбора на Щутгарт и в игра е пуснат четвърти чужденец. По този начин Лийдс печели срещата с 3:0 служебно. УЕФА назначава трети мач на неутрален терен в Барселона.

Трета среща

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 21 октомври, а реваншите са на 4 ноември 1992 г.

Групова фаза

Група A

Група B

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1992/93
 Купа на УЕФА 1992/93

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 1992/93
 Детайли на мачовете за сезон 1992/93 в rsssf.com

Европейска шампионска лига